Микобактерио́з () — инфекционное заболевание человека и животных, возбудителями которого являются представители большой группы нетуберкулёзных микобактерий (НТМБ).

Рост смертности больных СПИДом от генерализованной инфекции, вызванной нетуберкулезным микобактериозом, вызвал дополнительный интерес к теме микобактериозов. 
Случаи заболевания микобактериозами на территории промышленно развитых стран составляют 1-2 случая на 100 000 человек.

Видовая идентификация микобактериозов затруднена, передача микобактериозов от человека человеку маловероятна, в связи с чем их считают безопасными в эпидемическом плане.

Основным диагностическим методом установления микобактериозов является микробиологическая идентификация..

Примечания

См. также 
 Микобактерии
 Язва Бурули
 Паратуберкулёз (болезнь Ионе)
 Mycobacterium avium-intracellulare infection

Микобактериальные инфекции
Микробиология